TTE je tričrkovna kratica, ki ima več pomenov:
 Svet za promet, telekomunikacije in energijo, organ Sveta Evropske unije
 transtorakalna ehokardiografija